Niedermünster ist der Name

 eines ehemaligen Kanonissenstiftes in Regensburg in Bayern, siehe Stift Niedermünster (Regensburg) und Niedermünsterkirche
 eines ehemaligen Benediktinerklosters im Elsass in Frankreich, siehe Kloster Niedermünster (Elsass)
 die Kurzbezeichnung für das Niederstift Münster